

d'André 
 Antoine Balthazar Joachim d'André (1759-1825) est un homme politique royaliste français, un ancien député de la noblesse en Provence et un contre-révolutionnaire.
 Antoine Joseph Maurice d'André (1788-1860), général français, fils du précédent.
 Emmanuel d'André (né en 1937), chef d'entreprises français.

Dérivés d'André 
 Province d'Andrés Ibáñez